Золототысячник:
  — род растений семейства Горечавковые.
 Золототысячник — народное название , растения из рода Золотарник семейства Астровые.